Малгрю — фамилия. Известные носители:
 Малгрю, Джейми (род. 1986) — североирландский футболист.
 Малгрю, Кейт (род. 1955) — американская актриса.
 Малгрю, Чарли (род. 1986) — шотландский футболист.